Inchauspé peut faire référence à :

Patronyme 

 Emmanuel Inchauspé (1815-1902), chanoine, linguiste et écrivain de langue souletine ; 
 Lucien-Eugène Inchauspé (1867-1930), ingénieur ; 
 Irène Inchauspé (née en 1963), journaliste française (au quotidien L'Opinion) ; 
 Louis Inchauspé (1892-1960), homme politique français ; 
 Michel Inchauspé (1925-2011), homme politique français, fils de Louis Inchauspé.

Autres 
 Banque Michel Inchauspé, établissement bancaire créé par Michel Inchauspé en 1970.
 Banque Inchauspé et Cie, établissement bancaire (anciennement banque veuve Léon Inchauspé et fils)

Homonymie de patronyme